Kirchstraße 16 steht für:
 Kirchstraße 16 in Bregenz, Österreich; siehe Kirchstraße 18 (Bregenz)
 Haus Kirchstraße 16, denkmalgeschütztes Haus in Eupen, Belgien